Massy est un nom propre qui peut référer à :

Patronyme 

 Annie Letitia Massy (1867-1931), malacologiste irlandaise ;
 Arnaud Massy (1877-1950), joueur de golf français ;
 
 Christian Massy (1946), homme politique belge ;  
 Christine Massy (1979), animatrice de télévision et de radio belge ;
 Léo Massy (1998- ), acteur français ;
 Mike Massy (né en 1982), chanteur libanais ;
 Oscar Massy, baron Massy (1810-1862),  haut fonctionnaire (préfet) français.

 Eugène de Massy est un pseudonyme pris par le lexicographe Napoléon Landais (1803-1852).
 Élisabeth-Anne de Massy (1947-2020), baronne de Massy, fille de la princesse Antoinette de Monaco (1920-2011), créée baronne de Massy en 1951 par son frère, le prince souverain Rainier III de Monaco.
 Christian de Massy (1949), fils de la princesse Antoinette de Monaco (1920-2011), créée baronne de Massy en 1951 par son frère, le prince souverain Rainier III de Monaco.
 Paul-Alexandre Robert de Massy (1810-1890), personnalité politique française de la . Son nom de famille est : Robert de Massy.
 Louis Robert de Massy ou Maurice Robert de Massy (Louis, Maurice Robert de Massy, 1844-1928), préfet (1877-1885, Meuse, Orne et Basses-Pyrénées) .  Son nom de famille est : Robert de Massy.
 Bernard Robert de Massy (médaille d’argent du CNRS en 2012), chercheur français en biologie moléculaire. Son nom de famille est : Robert de Massy
Voir aussi : Famille Robert de Massy.

Paronyme 
 Paul Demasy  (1884-1974), dramaturge belge francophone.

Prénom 
 Massy Tadjedin, née le  à Téhéran, réalisatrice et scénariste de cinéma iranienne.

Toponyme 

 Massy (Saône-et-Loire), ancienne commune française du département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Massy (Seine-Maritime), commune française  du département de la Seine-Maritime en région Haute-Normandie ;
 Massy (Essonne), commune française du département de l'Essonne en région Île-de-France ; gentilé : Massicois.

Ernest Nègre, dans sa Toponymie générale de la France (§ 9287) assigne une même origine aux trois Massy (Saône-et-Loire, Seine-Maritime et Essonne) : ils remontent à un Macciacum, composé du « nom de famille » romain  et du suffixe d'origine gauloise -acum.

Voir aussi

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France